

Patronyme 

 Jean Avis Loysel, médecin français du XVe siècle et du XVIe siècle ;
 Jacques Loysel, connu sous le nom de Père Avis, religieux et prédicateur français ;
 Antoine Loysel (1536-1617), jurisconsulte français resté célèbre parmi les juristes pour avoir collecté les principes généraux de l'ancien droit coutumier français ;
 Pierre Loysel (1751-1813), homme politique français.
 Julien-Jean-François Loysel (1751-1829), magistrat et homme politique français ;
 Charles Loysel (1825-1889), général et homme politique français ;
 Jacques Loysel (1867-1925), sculpteur français ;
 Maria Loysel (1882-1965), écrivain, auteur de nombreux romans pour la jeunesse ;
 Jean Loysel (1889-1962), compositeur et parolier français ;

Voir aussi 
 Famille Loysel